Sottobosco  (in sloveno: Podgozd) è un insediamento (naselje) sloveno situato nel comune di Nova Gorica a nord-ovest di Tarnova della Selva nella regione del Goriziano.

Insediamenti di Nova Gorica